Leostenes, almirall atenenc 
 Leostenes d'Atenes, gerneral atenenc a la guerra de Làmia el 323-322 aC